

Patronyme 

 Benjamin Rioux (1982-), joueur français de rugby à XV ;
 Bertrand Rioux (après 1919-), professeur de philosophie québécois ;
 Billy Rioux (1982-), auteur, historien et aventurier québécois ;
 Claude Rioux (1930-2006), ministre et juge québécois ;
 François Rioux (1980-), écrivain québécois ;
 Geneviève Rioux (1961-), actrice québécoise ;
  ;
 Jean-Guy Rioux (?-2017), militant acadien, ancien président du Congrès mondial acadien ;
 Jean-Pierre Rioux (1939-), historien français ;
 Lucien Rioux, né Lucien Copfermann, (1928-1995), journaliste et militant politique français ;
 Marcel Rioux (1919-1992), sociologue, professeur et écrivain québécois ;
 Marie-José Rioux, née Huchet, (), poète et romancière français ;
 Matthias Rioux (1934-), enseignant, homme politique, journaliste et animateur de radio québécois ;
 Monique Rioux (1942-), femme de théâtre québécoise ;
 Rémy Rioux (1969-), haut fonctionnaire français.

Toponyme 

 Rioux, commune française, située dans le département de la Charente-Maritime ;
 Rioux-Martin, commune française, située dans le département de la Charente.

Pseudonyme 

 Rioux (1965- ), auteur, compositeur, interprète québécois.

Patronyme québécois
Patronyme français